Il singolare dell'Honolulu Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ryan Harrison era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gō Soeda ha battuto in finale Robby Ginepri 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie

 Gō Soeda (campione)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Tatsuma Itō (semifinali)
 Alex Kuznetsov (secondo turno)

  Michael Yani (secondo turno)
  Yang Tsung-hua (primo turno)
  Yūichi Sugita (semifinali)
  Amer Delić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Honolulu Challenger 2012